Mandawar (Bijnor), een plaats in de Indiase staat Uttar Pradesh
Mandawar (Dausa), een plaats in de Indiase staat Rajasthan